Појам ренде може да се односи на:

 Ренде, град у Италији;
 Ренде, алат за обраду дрвета;
 Кухињско ренде, помагало за стругање поврће, сира и сл.
 Ренде, издавачка кућа из Београда.